Soldmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Soldmann (1878–1945), deutscher Politiker (USPD, SPD)
 Oskar Soldmann (1915–1999), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Soltmann